

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Baryczka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk 
 Baryczka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Niebylec

Cieki wodne 
 Baryczka – rzeka, dopływ Pilicy
 Baryczka – potok, dopływ Sanu
 Baryczka – struga, dopływ Stobrawy

Przypisy